Zarzecze heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Zarzecze (Chybie) (dt. Zarzicz), Dorf im Powiat Cieszyński der Woiwodschaft Schlesien
 Zarzecze (Czersk) (dt. Karlsbraa), Dorf im Powiat Chojnicki der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Czersk
 Zarzecze (Katowice) (dt. Zarzytsche), Stadtteil von Katowice in der Woiwodschaft Schlesien
 Zarzecze (Łodygowice), Dorf im Powiat Żywiecki der Woiwodschaft Schlesien
 Zarzecze (Myślibórz), Dorf im Powiat Myśliborski der Woiwodschaft Westpommern; siehe Myślibórz
 Zarzecze (Nisko), Dorf im Powiat Niżański der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Nisko
 Zarzecze, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Przeworski der Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Gmina Zarzecze
 Zarzecze (Puławy), Dorf im Powiat Puławski der Woiwodschaft Lublin; siehe Puławy (Landgemeinde)
 Zarzecze, polnischer Name für den Ort Saritschtschja in der Oblast Wolyn in der Ukraine